Juventude – estado etário de quem é jovem
Ou ainda:
 Sommarlek – filme de 1951 dirigido por Ingmar Bergman;
 Juventude (2008) – filme de 2008 dirigido por Domingos de Oliveira;
 Juventude – documentário que Nelson Pereira dos Santos dirigiu em 1949;
 Juventude – livro escrito por John Maxwell Coetzee em 2002 (em inglês: Youth: Scenes from Provincial Life II)

Esportes 
Brasil
Esporte Clube Juventude – do Rio Grande do Sul
Sociedade Esportiva e Recreativa Juventude – de Mato Grosso
Juventude Esporte Clube – do Tocantins

Cabo Verde
Juventude Futebol Clube – clube da Ilha do Fogo
Futebol Clube Juventude – clube da Ilha do Sal

Desambiguação